Каяпо (Kayapó) или мембенгокре (Mẽbengokre, Mẽbêngôkre) — язык же, на котором говорят народы каяпо и шикрин, проживающие с обеих сторон реки Шингу, западнее реки Ирири и её притоков, и на западном берегу рек Риузинью и Фрешку на юге штата Пара, а также в национальном парке Шингу в штате Мату-Гросу в Бразилии.

Диалекты языка, на которых говорят каяпо и шикрин, обнаруживают незначительные отличия в лексике и фонологии. Названия отдельных подгрупп народа каяпо (Гороти́ре, Кокраймо́ро, Кубенкраке́нь, Кокраймо́ро, Карарао́, Менкракноти́, Ментыкти́ре/Чукахамайнь) иногда указываются как названия диалектов, несмотря на практическое отсутствие языковых отличий между используемыми ими вариантами языка.

Фонология 
Инвентарь согласных мембенгокре включает шестнадцать фонем.

Примечания

Ссылки 
 Каяпо  на Ethnologue
 Joshua Project 

Языки Бразилии
Языки макро-же